Municipio de Cordova puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cordova (condado de Rock Island, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Rock Island.
 Municipio de Cordova (condado de Le Sueur, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Le Sueur.